Rozki puede referir a los siguientes sitios:

 Rożki, Voivodato de Lublin (Polonia del este)
 Rożki, Voivodato de Mazovia (Polonia central del este)
 Rożki, Voivodato de Świętokrzyskie (Polonia central del sur)
 Różki, Voivodato de Pomerania (Polonia del norte)

Véase también 

 Roszki, Gmina Krotoszyn, Condado de Krotoszyn, Voivodato de Gran Polonia. Pueblo de Polonia.
 Roski (Desambiguación)
 Russki (Desambiguación)

Enlaces externos 

Localidades del voivodato de Lublin
Localidades del voivodato de Gran Polonia
Localidades del voivodato de Mazovia
Localidades del voivodato de Pomerania